The Phantom Lodge è il secondo album in studio del gruppo musicale svedese Diabolical Masquerade, pubblicato nel 1997.

Tracce

Formazione
Anders Nyström (Blakkheim) – voce, basso, chitarra, programmazioni, tastiera

Collegamenti esterni